Соревнования в женском фристайле в дисциплине ски-кросс на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 24 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревнованиях выступили 24 фристайлистки. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

На момент открытия Игр действующей олимпийской чемпионкой являлась канадская фристайлистка Мариэль Томпсон, получившая тяжёлую травму в октябре 2017 года, но сумевшая восстановиться к началу сорвнований в Пхёнчхане.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 24 фристайлистки. В следующий раунд проходят все спортсменки, которые распределяются по заездам, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

1/8 финала 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 5

 Заезд 7

 Заезд 2

 Заезд 4

 Заезд 6

 Заезд 8

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований